Moya o Moyá/Moyà puede referirse a:

Lugares
 Moya, municipio de la isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, España;
 Moya, municipio de la provincia de Cuenca, España;
 Moyá, municipio de la provincia de Barcelona, España.
 Sargento Moya, localidad de la Argentina;
 Moya, en Comoras;
 Moya, en Perú;

Antroponimia 
 Moya, apellido;

Personas 
 Jaime Moya Castañeda, escritor y folclorista chileno;
 Carlos Moyá, tenista español;
 Miguel Ángel Moyá, futbolista español;
 Arturo Moya Grau, escritor, actor y dramaturgo chileno;
 Celio E. Moya López fl. 1991;
 Hidalgo Moya, arquitecto estadounidense afincado en Reino Unido;
 Cristóbal Beltran Moya, jugador de tenis en Calama, Chile;

Botánica
 Moya, género de la familia Celastraceae.

Títulos 
 Marquesado de Moya, título nobiliario español.

Arquitectura 
 Moya (arquitectura), en la arquitectura japonesa, núcleo de un edificio.

Otros 
 Moya, nave viva de la especie leviatán en la serie de ciencia ficción Farscape.